El término «When I Grow Up» puede hacer referencia a:

«When I Grow Up (To Be a Man)», canción de The Beach Boys.
«When I grow up», canción de Garbage, del álbum Version 2.0
«When I grow up», canción de The Pussycat Dolls, del álbum Doll Domination.